intonacja (językoznawstwo)
 intonacja (muzyka)